Ни́жний Стан — село в Тунгокоченском районе Забайкальского края России. Административный центр сельского поселения «Нижнестанское».

География 
Расположено на левом берегу реки Дарасун (левый приток Торги, бассейн реки Нерчи), в 71 км к юго-востоку от районного центра, села Верх-Усугли, в 15 км от пгт Вершино-Дарасунский.

История 
До 1983 года в Шилкинском районе.

Население

Известные люди 
 С.Д. Номоконов — советский снайпер.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Тунгокоченского района